

Biografia 
Era figlio di George Murray, V conte di Dunmore, e di sua moglie, Lady Susan Hamilton.

Carriera 
Si guadagnò il grado di capitano al servizio del 9º reggimento dei Lancieri.

Matrimonio 
Sposò, il 27 settembre 1836, Lady Catherine Herbert, figlia di George Herbert, XI conte di Pembroke e di Ekaterina Vorontsova. Ebbero quattro figli:

 Lady Susan Mary Catherine Murray (1837-27 aprile 1915), sposò William Fullerton-Elphinstone, XV Lord Elphinstone, ebbero cinque figli;
 Lady Constance Eufemia Woronzow Murray (1838-16 marzo 1922), sposò James Carnegie, IX conte di Southesk, ebbero sette figli;
 Charles Murray, VII conte di Dunmore (1841-1907)
 Lady Victoria Alexandrina Murray (1845-1911), sposò Henry Cunliffe (1826-1894), non ebbero figli.

Morte 
Morì il 15 luglio 1845, all'età di 41 anni.

Ascendenza 

Conti di Dunmore
Alexander Murray, VI conte di Dunmore
Massoni